Рихильда (возможно ок. 1031 — 15 марта 1086 года) — графиня Эно с 1036 и Фландрии с 1051, жена графа Эно Германа и графа Фландрии Бодуэна VI.
 Рихильда Прованская (ок. 845 — 2 июня 910) — королева Западно-Франкского королевства в 869—877 годах, вторая жена Карла II Лысого.
 (1214) Рихильда — типичный астероид главного пояса, который был обнаружен 1 января 1932 года.